Никола́й Неклю́дов:
 Неклюдов, Николай Адрианович (1840—1896) — русский юрист и правовед, криминолог, заслуженный ординарный профессор, тайный советник.
 Неклюдов, Николай Михайлович (1891—1929) — поручик, руководитель антисоветского восстания в форте «Красная Горка».